Ел Кантабро има више значења:

 Ел Кантабро (Франсиско И. Мадеро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Кантабро (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику